

Pessoas
Scott S. Sheppard, astrônomo americano.
Jim Sheppard
Jack Sheppard, criminoso britânico.

Localdiades
Sheppard Avenue, rua de Toronto.
Linha Sheppard, linha de metrô de Toronto.

Desambiguações de sobrenomes